Карабах (Агдам) () — азербайджанський футбольний клуб з Агдаму.
 Карабах (Ханкенді) () — азербайджанський футбольний клуб з Ханкенді.